Lenkei Gábor (1957–2022) újságíró, író
 Lenkei Gábor (1961) orvos, vállalkozó, szcientológus